Соревнования по биатлону среди мужчин в индивидуальной гонке на 20 км на зимних Олимпийских играх 2022 года прошли 8 февраля. Местом проведения соревнований стал Национальный центр биатлона расположенный в долине на северо-востоке от деревни Тайцзичэн, района городского подчинения Чунли города Чжанцзякоу провинции Хэбэй. Старт гонки произошёл в 16:30 по местному времени (UTC+8).

Олимпийским чемпионом 2018 года в индивидуальной гонке являлся норвежец Йоханнес Тиннес Бё, на этот раз он стал третьим.

Максим Цветков из команды ОКР имел реальный шанс на победу, но промахнулся последним выстрелом на последнем огневом рубеже и занял 4-е место, проиграв чемпиону 34.9 сек.

Ни одного промаха не допустили всего два биатлониста — Антон Смольский (второе место) и Владислав Киреев (25-е место).

Медалисты

Результаты

Ссылки 
 Результаты на официальном сайте зимних Олимпийских игр
 Олимпийский турнир на официальном сайте Международный союз биатлонистов (IBU)